Сьюдад-дель-Энканто () — природное образование в Боливии. В переводе с испанского означает «город очарования». Обнаружено сравнительно недавно, по этой причине в авторитетных источниках (географических трудах и энциклопедиях) не упоминается.

География 
Находится в пустынной местности, вдали от автомобильных трасс и населённых пунктов, на территории департамента Потоси в провинции Сур Липес (исп. Sur Lípez / Sud Lípez), в 200 км к юго-западу от города Потоси.

Геология 
Представляет собой огромный скальный блок из твердых пород вулканического происхождения, в диаметре — несколько километров. В некоторых местах встречаются гроты.

Литература 

 Двести дней в Латинской Америке [Текст] : [18+] / Виктор Пинчук. - Симферополь : ИП Бровко, 2017. - 209 с., [10] л. цв. ил. : ил.; 21 см.; ISBN 978-5-9909912-0-0 : 300 экз.

Примечания 

Природа Боливии
Горы Боливии
Достопримечательности Боливии
География департамента Потоси